Изолатор може да се односи на:

 Електрични изолатор
 Топлотни изолатор (топлотни изолатор)
 Тополошки изолатори